Agaton ist eine Schreibweise des Namens „Agathon“.

Vorname
 Agaton Sax – fiktiver Privatdetektiv
 Agaton Giller – polnischer Historiker, Publizist und Freiheitskämpfer
 Gunnar Holmberg – schwedischer Fußballspieler (Gunnar Josef Agaton Holmberg)

Nachname
 Mikael Agaton – schwedischer Dokumentarfilmer
 Wilhelm Agaton – österreichischer Komponist und Musiker aus Finkenstein am Faaker See#Persönlichkeiten

Pseudonym
 Don Backy – italienischer Sänger und Schauspieler
 Stanisław Jankowski – polnischer Offizier und Architekt

Taifune
 Omais (Agaton) –  siehe Pazifische Taifunsaison 2010#Tropischer Sturm Omais (Agaton)
 Lingling (Agaton) – siehe Pazifische Taifunsaison 2014#Tropischer Sturm Lingling (Agaton)

Siehe auch
 Agathon
 Agatone